Vault:
 Vault (система управления версиями)
 Vault (органелла)